Скорпіонниця (Panorpa) — рід скорпіонових мух, типовий і найбільший у родині скорпіонниць (Panorpidae). Містить близько 260 видів.

Опис 
На голові мають 3 вічка. Перший членик грудей дуже малий. Крила майже однакові, у спокої лежать горизонтально, розходячись задніми кінцями. Черевце конусоподібне, у самиці загострене на кінці, у самця останні три членики черевця загнуті догори і останній сильно роздутий і закінчується клешнеподібним органом спаровування.
Живляться комахами, від ворогів захищаються випускаючи неприємно пахучу рідину. Личинки живуть в землі, живлячись речовинами, що розкладаються. На голові короткі вусики, двоє очей і сильно розвинені ротові органи, членики тіла досить товсті, опуклі, оснащені бородавками з волосками, на перших трьох члениках знаходяться
рогові грудні ніжки, на наступних — 8 пар м'ясистих невеликих черевних ніжок, на 1-му членику і на члениках з 4 по 11-ій розташовано по парі дихалець. Загальний вигляд личинки схожий на гусінь метеликів. Обертання в лялечку відбувається в порожнині в землі.

Види 
 Panorpa acanthophylla Zhou, 2006
 Panorpa accola Byers, 2011
 Panorpa acicularis Byers, 2001
 Panorpa aculeata Byers, 2001
 Panorpa acuminata Byers, 1993
 Panorpa acuta Carpenter, 1931
 Panorpa akasakai Issiki, 1929
 Panorpa alata Zhou & Zhou, 2005
 Panorpa alpina Rambur, 1842
 Panorpa amamiensis Miyamoto & Makihara, 1984
 Panorpa americana Swederus, 1787
 Panorpa amurensis MacLachlan, 1872
 Panorpa anfracta Ju & Zhou, 2003
 Panorpa angustistriata Issiki, 1929
 Panorpa annexa MacLachlan, 1869
 Panorpa anomala Carpenter, 1931
 Panorpa anrenensis Chou & Wang, 1987
 Panorpa antiporum Nagler, 1968
 Panorpa apiconebulosa Issiki, 1929
 Panorpa apiculata Byers, 2000
 Panorpa appalachia Byers, 2002
 Panorpa approximata Esben-Petersen, 1915
 Panorpa arcuata (Navás, 1912)
 Panorpa aspoecki Willmann, 1973
 Panorpa attenuata Byers, 1996
 Panorpa aurea Cheng, 1957
 Panorpa azteca Byers, 1958
 Panorpa babai Miyamoto, 1979
 Panorpa banksi Hine, 1901
 Panorpa banksiana Penny & Byers, 1979
 Panorpa baohwashana Cheng, 1957
 Panorpa bashanicola Hua, Tao & Hua, 2018
 Panorpa bichai Byers, 1993
 Panorpa biclada Zhang & Hua, 2012
 Panorpa bicornuta MacLachlan, 1887
 Panorpa bifasciata Chou & Wang, 1981
 Panorpa bifida Carpenter, 1935
 Panorpa bimacula Byers, 1996
 Panorpa bistriata Issiki, 1929
 Panorpa braueri Carpenter, 1931
 Panorpa brevititilana Issiki, 1929
 Panorpa bunun Issiki, 1929
 Panorpa capillata Byers, 1996
 Panorpa carolinensis Banks, 1905
 Panorpa carpenteri Cheng, 1957
 Panorpa caucasica MacLachlan, 1869
 Panorpa changbaishana Hua, 2008
 Panorpa chengi Chou, 1981
 Panorpa cheni Cheng, 1957
 Panorpa chiensis Cheng, 1953
 Panorpa choctaw Byers, 1993
 Panorpa choui Zhou & Wu, 1993
 Panorpa cladocerca Navás, 1935
 Panorpa claripennis Hine, 1901
 Panorpa clavigera Klapálek, 1902
 Panorpa cognata Rambur, 1842

 Panorpa communis Linnaeus, 1758
 Panorpa concolor Esben-Petersen, 1915
 Panorpa confinis Byers, 1993
 Panorpa connexa MacLachlan, 1869
 Panorpa consuetudinis Snodgrass, 1927
 Panorpa contorta Byers, 1996
 Panorpa conversa Byers, 2001
 Panorpa coomani Cheng, 1957
 Panorpa coreana Okamoto, 1925
 Panorpa cryptica Bicha, 2015
 Panorpa curva Carpenter, 1938
 Panorpa curvata Zhou, 2006
 Panorpa dashahensis Zhou & Zhou, 2005
 Panorpa davidi Navás, 1908
 Panorpa debilis Westwood, 1846
 Panorpa deceptor Esben-Petersen, 1913
 Panorpa decolorata Chou & Wang, 1981
 Panorpa dichotoma Miyamoto, 1977
 Panorpa difficilis Carpenter, 1938
 Panorpa dissimilis Carpenter, 1931
 Panorpa dicidilacinia Bicha, 2016
 Panorpa dubitans Carpenter, 1931
 Panorpa emeishana Hua, Sun & Li, 2001
 Panorpa ensigera Bicha, 1983
 Panorpa esakii Issiki, 1929
 Panorpa falsa Issiki & Cheng, 1947
 Panorpa ferruginea Byers, 1993
 Panorpa filina Chou & Wang, 1987
 Panorpa flavicorporis Cheng, 1957
 Panorpa flavipennis Carpenter, 1938
 Panorpa flexa Carpenter, 1935
 Panorpa floridana Byers, 1993
 Panorpa fructa Cheng, 1949
 Panorpa fukiensis Tjeder, 1951
 Panorpa fulvastra Chou, 1981
 Panorpa furcata Zhou & Zhou, 2007
 Panorpa fusca Byers, 2001
 Panorpa galerita Byers, 1962
 Panorpa germanica Linnaeus, 1758
 Panorpa gladiata Byers, 2000
 Panorpa globulifera Miyamoto, 1994
 Panorpa gracilis Carpenter, 1931
 Panorpa grahamana Cheng, 1957
 Panorpa gressitti Byers, 1970
 Panorpa guidongensis Chou & Li, 1987
 Panorpa guttata Navás, 1908
 Panorpa hageniana Willmann, 1975
 Panorpa hakusanensis Miyake, 1913
 Panorpa hamata Issiki & Cheng, 1947
 Panorpa helena Byers, 1962
 Panorpa hispida Byers, 1993
 Panorpa hiurai Miyamoto, 1985
 Panorpa horiensis Issiki, 1929
 Panorpa horni Navás, 1928
 Panorpa hungerfordi Byers, 1973
 Panorpa hybrida MacLachlan, 1882
 Panorpa immaculata Esben-Petersen, 1915
 Panorpa implicata Cheng, 1957
 Panorpa indivisa Martynova, 1957
 Panorpa insigna Bicha, 2006
 Panorpa insolens Carpenter, 1935
 Panorpa insularis Hua & Chou, 1998
 Panorpa involuta Byers, 1996
 Panorpa ishiharai Miyamoto, 1994
 Panorpa isolata Carpenter, 1931
 Panorpa issikiana Byers, 1970
 Panorpa issikii Penny & Byers, 1979
 Panorpa japonica Thunberg, 1784
 Panorpa ensis Zhou, 2000)
 Panorpa jinchuana Hua, Sun & Li, 1994
 Panorpa kagamontana Miyamoto, 1979
 Panorpa kellogi Cheng, 1957
 Panorpa kiautai Zhou & WU, 1993
 Panorpa kiusiuensis Issiki, 1929
 Panorpa klapperichi Tjeder, 1951
 Panorpa kongosana Okamoto, 1925
 Panorpa kunmingensis Fu & Hua, 2009
 Panorpa lacedaemonia Lauterbach, 1972
 Panorpa lachlani Navás, 1930
 Panorpa latipennis Hine, 1901
 Panorpa leucoptera Uhler, 1858
 Panorpa lewisi MacLachlan, 1887
 Panorpa liaoi Zhou & Zhou, 2007
 Panorpa lintienshana Cheng, 1952
 Panorpa liui Hua, 1997
 Panorpa longicornis Carpenter, 1931
 Panorpa longiramina Issiki & Cheng, 1947
 Panorpa longititilana Issiki, 1929
 Panorpa lugubris Swederus, 1787
 Panorpa lutea Carpenter, 1945
 Panorpa luteola Byers, 2001
 Panorpa macrostyla Hua, 1998
 Panorpa maculosa Hagen, 1861
 Panorpa malaisei Byers, 1999
 Panorpa mangshanensis Chou & Wang, 1987
 Panorpa meridionalis Rambur, 1842
 Panorpa mexicana Banks, 1913
 Panorpa michoacana Byers, 2011
 Panorpa mirabilis Carpenter, 1931
 Panorpa mixteca Bicha, 2006
 Panorpa miyakeiella Miyamoto, 1985
 Panorpa mokansana Cheng, 1957
 Panorpa mucronata Byers, 1996
 Panorpa multifasciaria Miyake, 1910
 Panorpa nebulosa Westwood, 1846
 Panorpa neglecta Carpenter, 1931
 Panorpa neospinosa Chou & Wang, 1981
 Panorpa nigrirostris MacLachlan, 1882
 Panorpa nipponensis Navás, 1908
 Panorpa nokoensis Issiki, 1929
 Panorpa nudiramus Byers, 2002

 Panorpa nuptialis Gerstaecker, 1863
 Panorpa obliqua Carpenter, 1945
 Panorpa obliquifascia Chou & Wang, 1987
 Panorpa ochraceocauda Issiki, 1927
 Panorpa ochraceopennis Miyake, 1910
 Panorpa oconee Byers, 1993 Georgia)
 Panorpa okamotona Issiki, 1927
 Panorpa okinawaensis Nakamura, 2009
 Panorpa orientalis MacLachlan, 1887
 Panorpa pachymera Byers, 1993
 Panorpa pallidimaculata Issiki, 1929
 Panorpa palustris Byers, 1958
 Panorpa parallela Wang & Hua, 2016
 Panorpa pectinata Issiki, 1929
 Panorpa penicillata Byers, 1962
 Panorpa pennyi Byers, 2013
 Panorpa peterseana Issiki, 1927
 Panorpa picta Hagen, 1863
 Panorpa pieli Cheng, 1957
 Panorpa pieperi Willmann, 1975
 Panorpa pingjiangensis Chou & Wang, 1987
 Panorpa planicola Byers, 1993
 Panorpa plitvicensis Lauterbach, 1972
 Panorpa pryeri McLachlan, 1875
 Panorpa pseudoalpina Nagler, 1970
 Panorpa punctata Klug, 1838
 Panorpa pura Klapálek, 1906
 Panorpa pusilla Cheng, 1949
 Panorpa qiana Zhou & Zhou, 2010
 Panorpa qinlingensis Chou & Ran, 1981
 Panorpa quadrifasciata Chou & Wang, 1987
 Panorpa ramosa Byers, 1996
 Panorpa rantaisanensis Issiki, 1929
 Panorpa reclusa Byers, 1996
 Panorpa reflexa Wang & Hua, 2016
 Panorpa robusta Carpenter, 1931
 Panorpa rufa Gray, 1832
 Panorpa rufescens Rambur, 1842
 Panorpa rufostigma Westwood, 1846
 Panorpa rupeculana Byers, 1993
 Panorpa schweigeri Willmann, 1975
 Panorpa scopulifera Byers, 1993
 Panorpa semifasciata Cheng, 1949
 Panorpa sentosa Byers, 1997
 Panorpa serta Byers, 1996
 Panorpa setifera Webb, 1974
 Panorpa sexspinosa Cheng, 1949
 Panorpa sextaenia Zhou & Bao, 2002
 Panorpa shanyangensis Chou & Wang, 1981
 Panorpa shibatai Issiki, 1929
 Panorpa sibirica Esben-Petersen, 1915
 Panorpa sigmoides Carpenter, 1931
 Panorpa similis Esben-Petersen, 1915
 Panorpa sonani Issiki, 1929
 Panorpa songes Zhou & Zhou, 2005
 Panorpa speciosa Carpenter, 1931
 Panorpa stigmalis Navás, 1908
 Panorpa stigmosa Zhou, 2006
 Panorpa striata Miyake, 1908
 Panorpa subambra Chou & Tong, 1987
 Panorpa subaurea Chou & Li, 1987
 Panorpa subfurcata Westwood, 1842
 Panorpa submaculosa Carpenter, 1931
 Panorpa subulifera Byers, 1962
 Panorpa susteri Nagler, 1970
 Panorpa taiheisanensis Issiki, 1929
 Panorpa taiwanensis Issiki, 1929
 Panorpa takenouchii Miyake, 1908
 Panorpa tatvana Willmann, 1974
 Panorpa tecta Byers, 2002
 Panorpa terminata Klug, 1838
 Panorpa tetrazonia Navás, 1935
 Panorpa tetrazonia Navás, 1935
 Panorpa teziutlana Byers, 2011
 Panorpa thompsoni Cheng, 1957
 Panorpa thrakica Willmann, 1976
 Panorpa titschacki Esben-Petersen, 1934
 Panorpa tokunoshimaensis Nakamura, 2009
 Panorpa tribulosa Byers, 2000
 Panorpa trifasciata Cheng, 1957
 Panorpa tritaenia Chou & Li, 1987
 Panorpa trizonata Miyake, 1908
 Panorpa truncata Byers, 1997
 Panorpa tsunekatanis Issiki, 1929
 Panorpa tsushimaensis Miyamoto, 1979
 Panorpa turcica Willmann, 1975
 Panorpa typicoides Cheng, 1949
 Panorpa ultima Byers, 2013
 Panorpa umbricola Bicha, 2006
 Panorpa venosa Westwood, 1846
 Panorpa vernalis Byers, 1973
 Panorpa virginica Banks, 1906
 Panorpa vulgaris Imhoff & Labram, 1845
 Panorpa waongkehzengi Navás, 1935
 Panorpa wormaldi MacLachlan, 1875
 Panorpa wrightae Cheng, 1957
 Panorpa yangi Chou, 1981
 Panorpa yiei Issiki & Cheng, 1947
 Panorpa youngi Byers, 1994

Примітки 

Скорпіонниці
Роди комах